Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Margo Mulyo (Bayung Lencir), een bestuurslaag in Indonesië
Margo Mulyo (Belitang II), een bestuurslaag in Indonesië
Margo Mulyo (Tumi Jajar), een bestuurslaag in Indonesië
Margo Mulyo (Panggungrejo), een bestuurslaag in Indonesië